Tăureni két falu román neve Romániában, Erdélyben:
 Bikafalva, Hargita megye
 Mezőtóhát, Maros megye